CZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chichén Itzá (Messico)